Wladimir Grigorjew () ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Wassiljewitsch Grigorjew (1934–1999), sowjetischer bzw. russischer Science-Fiction-Autor
 Wladimir Anatoljewitsch Grigorjew (* 1960), sowjetischer Ringer 
 Wladimir Wiktorowitsch Grigorjew (* 1982), russischer Shorttracker
 Wladimir Wladimirowitsch Grigorjew (* 1978), russischer Biathlet